União da Vila do IAPI — escola de samba de Porto Alegre
 União da Vila (São Leopoldo) — escola de samba de São Leopoldo
 União da Vila (Uruguaiana) — escola de samba de Uruguaiana

Desambiguações de carnaval